KPhotoAlbum (anciennement KimDaBa pour KDE Image Database) est un logiciel libre de gestion de photos intégré à l'environnement de bureau  KDE.

Fonctionnalités 

KPhotoAlbum permet :
 d'associer un ou plusieurs mots-clefs (par exemple, des noms de lieux ou de personnes) à une photo ou à un ensemble de photos ;
 de faire des recherches avec un ou plusieurs mots-clés.

Un système de token permet de trier les photos pendant le diaporama sans gêner celui-ci, tout simplement en tapant sur une touche du clavier.

KPhotoAlbum est parfois décrit comme un concurrent de Digikam, mais les deux applications sont plutôt complémentaires. Digikam est un outil à tout faire qui possède des fonctions de traitement d'images avancées, tandis que KPhotoAlbum ne modifie pas les images et se spécialise dans le tri et la recherche d'images. D'ailleurs, ces deux logiciels collaborent par le biais de la bibliothèque KIPI qui permet d'utiliser des plugins externes dans nombreuses applications KDE, partageant ainsi de nombreuses fonctionnalités.

Un concurrent de KPhotoAlbum est ShowImg, un visualiseur d'images qui intègre à présent une gestion avancée des photos.

Voir aussi

Liens externes 
  Site officiel
  Vidéos de démonstration
  Plugins KIPI

Logiciel KDE
Logiciel de photographie
Visionneuse d'images
Logiciel sous licence libre
Logiciel pour Unix